Jacob Mörck, född 1748, död 1787, var en svensk målare.

Mörck var elev till Lars Bolander och anställdes 1776 som dekorationsmålare vid Kungliga Teatern, för vars räkning han 1780 företog en utländsk studieresa. Mörck var bland annat verksam för utsmyckningen av Carl Fredrik Adelcrantz' operabyggnad 1772-1782. Mörck finns representerad vid bland annat Uppsala universitetsbibliotek och Nationalmuseum

Referenser

Noter

Övriga källor 
 

Svenska målare under 1700-talet
Födda 1748
Avlidna 1787
Män
Representerade vid Nationalmuseum
Representerade vid Uppsala universitetsbibliotek